El término Batallón de castigo puede referirse a:

 Batallón de castigo, unidades militares de carácter especial.
 Batallón de castigo, banda de rock neonazi de España.
 Batallón de castigo, una novela del género bélico publicada en 1962, del escritor Sven Hassel.